

Faune 
 Morelle est un des anciens noms donné au foulque macroule (selon Buffon), probablement en raison de la couleur noire de cet oiseau aquatique.

Flore 
 Les morelles sont des plantes de la famille des Solanacées, genre Solanum :
 La morelle noire (Solanum nigrum), est aussi appelée "tue-chien" ou "raisin de loup" ;
 La morelle de Linné  (Solanum linnaeanum ou Solanum sodomaeum ou Solanum sodomeum est aussi appelée pommier de Sodome  ;
 La morelle de Quito (Solanum quitoense), donne un fruit comestible, la narangille, qui est cultivé dans certaines régions andines.

Toponyme
 Morelle, rivière de Normandie

Patronyme 

 Aquilino Morelle (1962-), medecin et homme politique français ;
 Denise Morelle (1926-1984), actrice québécoise (voir aussi l'affaire Denise Morelle qui la concerne) ;
 Franck Morelle (1964-), coureur cycliste français ;
 Henri Morelle (?-), ingénieur du son belge ;
 Paul Morelle  (1917-2007), écrivain et journaliste français ;
 René Ludovic Morelle (1901-1973) général français.

Patronyme français